Název Želkovice má více sídel:
 Želkovice, obec v okrese Louny (k. ú. Želkovice u Loun)
 Želkovice (Libomyšl), část obce Libomyšl v okrese Beroun (k. ú. Želkovice u Libomyšle)
 Želkovice (Hořiněves), část obce Hořiněves v okrese Hradec Králové (k. ú. Želkovice)

Externí odkazy